Boardman kan syfta på:

 Boardman (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 Boardman, North Carolina
 Boardman, Ohio
 Boardman, Oregon